Бохтюга:

 Бохтюга (приток Сухоны) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области
 Бохтюга (приток Шиченги) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области